Голови́нка — платформа Северо-Кавказской железной дороги РЖД, расположена в микрорайоне Головинка Лазаревского района города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Расположена на берегу Чёрного моря.

Примечания 

Остановочные пункты Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги
Железнодорожный транспорт Сочи